Kleiber er et tysk efternavn. Kendte personer med efternavnet inkluderer:
 Erich Kleiber (1890–1956), var en østrigsk dirigent.
 Carlos Kleiber (1930–2004), var en østrigsk-argentinsk dirigent og komponist, søn af Erich Kleiber.

Tyske efternavne